

Codici 
 CPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Culebra, Culebra, Porto Rico

Mineralogia 
 Cpx – abbreviazione del gruppo del clinopirosseno

Note